Sapucaí puede hacer referencia a:

Geografía

Lugares 
Sapucaí, región geográfica del sur de Minas Gerais, Brasil.
Santa Rita do Sapucaí, ciudad de Minas Gerais, Brasil.
São Bento do Sapucaí, ciudad del estado de São Paulo.
São Gonçalo do Sapucaí, ciudad de Minas Gerais, Brasil.
Sapucaí-Mirim, ciudad de Minas Gerais, Brasil.

Ríos 
Sapucaí, río brasileño del estado de São Paulo, nace entre los municipios de Cajuru y Cássia dos Coqueiros.
Sapucaí, río brasileño del estado de Paraná, también conocido como río Rebouças.
Sapucaí, río brasileño de Minas Gerais; nace entre los municipios de Campos do Jordão y São Bento do Sapucaí.
Sapucaí-Mirim, río brasileño del estado de São Paulo, nace en Minas Gerais.

Miscelánea 

 Cândido José de Araújo Viana, primer y único marqués de Sapucaí.
 Sambódromo da Marquês de Sapucaí, principal sambódromo de Río de Janeiro, Brasil.
 Sapucaias, tribu indígena tupí que originó el nombre Sapucaí.

Otros 
 Sapucai